Жетиге́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жетиген.

Населення — 17686 осіб (2009; 14958 в 1999).

Історія 
Навесні 1998 року зі складу сільського округу була виключена територія разом із селом Арна та передана до складу Капчагайської міської адміністрації згідно з рішенням масліхату Алматинської області від 17 квітня 1998 року № 20-157 та постановою акімату Алматинської області від 14 травня 1998 року № 5-170.

2021 року село Кайрат зі складу Жетигенського сільського округу передане до складу Кайнарського сільського округу Талгарського району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Ілійського району